Ibn Yunus (em árabe: ابن يونس) (seu nome completo é Abu al-Hasan 'Ali abi Sa'id 'Abd al-Rahman ibn Ahmad ibn Yunus al-Sadafi al-Misri) (ca. 950 — 1009) foi um astrônomo e matemático egípcio.

Astrónomos do século X
Mortos em 1009
Nascidos em 950